

Geografia 
 Francia
 Nogent – comune nella regione del Grand Est
 Nogent-en-Othe – comune nella regione del Grand Est
 Nogent-l'Abbesse – comune nella regione del Grand Est
 Nogent-l'Artaud – comune nella regione dell'Alta Francia
 Nogent-le-Phaye – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Nogent-le-Roi – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Nogent-le-Sec – comune nella regione della Normandia
 Nogent-sur-Marne – comune nella regione dell'Île-de-France
 Nogent-sur-Oise – comune nella regione dell'Alta Francia
 Nogent-sur-Seine – comune nella regione del Grand Est noto anche per la sua centrale nucleare

Persone 
 Guiberto di Nogent – monaco cristiano, teologo e storico francese